James Simon Wallis Hunt, britanski dirkač Formule 1, * 29. avgust 1947, Belmont, Anglija, Združeno kraljestvo, † 15. junij 1993, London, Anglija, Združeno kraljestvo.

Življenjepis 
James Simon Wallis Hunt, bolj znan kot James Hunt, je pokojni dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1976, ko je v svoji prvi sezoni za McLaren z odličnim zaključkom (pet zmag od šestih na zadnjih devetih dirkah) le za točko premagal dirkača Ferrarija, Nikija Laudo. Pred zanjo dirko za Veliko nagrado Japonske je imel Lauda prednost, toda v zelo slabih vremenskih pogojih Lauda ni želel tvegati še ene nesreče (na Veliki nagradi Nemčije je doživel hudo nesrečo zaradi katere je izpustil dve dirki, lahko pa bi se končalo se precej huje) in že v prvem krogu parkiral v boksih ter tako oddal naslov Huntu brez boja. Po njegovem rivalstvu z Laudo v tej sezoni je bil posnet film Dirka življenja iz leta 2013.

Kmalu po upokojitvi po sezoni 1979 se je pridružil komentatorski ekipi v angleškem BBCju kot strokovni komentator, kjer sta dolga leta z Murrayjem Walkerjem tvorila odličen komentatorski par za dirke Formule 1, vse do Huntove smrti leta 1993 zaradi srčnega napada.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 

 seznam britanskih dirkačev

Sklici in opombe 

Svetovni prvaki Formule 1
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Heskethovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1
Strokovni športni komentatorji